Csehország
 Petříkov, település a České Budějovice-i járásban
 Petříkov, település a Kelet-prágai járásban
 Petříkov, Ostružná településhez tartozó falu a Jeseníki járásban